Pierre Imbert (homme politique)
Pierre Imbert (vielleur)
Pierre Imbert Drevet